Lino Jannuzzi, pseudonimo di Raffaele Iannuzzi (1928) – giornalista e politico italiano
 Onofrio Jannuzzi (1902-1969) – politico e avvocato italiano
 Vincenzo Jannuzzi, noto anche con lo pseudonimo di Jan o Janù (1946-2021) – fumettista italiano

Pagine correlate
Iannuzzi